Козёл отпущения:

 Козёл отпущения — библейский ритуал; в иудаизме — особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.
 Козёл отпущения — тот, кого можно обвинить в неудаче, срыве какого-либо дела, плана, мероприятия.
 «Козёл отпущения» — картина британского художника Уильяма Ханта.
 «Козёл отпущения» — короткометражная кинокомедия Бастера Китона 1921 года.
 «Козёл отпущения» — фильм нуар режиссёра Реджинальда Ле Борга.
 «Козёл отпущения» — британский художественный фильм 1959 года, адаптация одноимённого романа Дафны Дюморье.
 «» — французский фильм режиссёра Паскаля Элбе, вышедший в 2010 году. Главные роли исполнили сам Элбе, Рошди Зем и Ронит Элькабец.
 «Козёл отпущения» — британский телевизионный фильм 2012 года, адаптация одноимённого романа Дафны Дюморье.